Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1961 года ( собрал 14 участников. Вим де Йонг стал чемпионом в третий раз. Он набрал 18 очков.

 — Вим де Йонг — 18 очков.

 — Фрек Гордейн и Герт ван Дейк — 17 очков.

Результаты

Ссылки 
 met foto's op de website van de  KNDB

1961 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1961 году